Ode an die Freude (Lofdicht aan de vreugde) is een gedicht geschreven door de Duitse dichter en historicus Friedrich Schiller.

Von Schiller schreef de oorspronkelijke versie van het gedicht in 1785. In 1803 paste hij het enigszins aan. Het gedicht is vooral bekend geworden, doordat het wordt gebruikt in de koorfinale van de Negende Symfonie van Beethoven uit 1823. Beethoven voegde voor deze gelegenheid drie regels toe aan het begin.

Tijdens de Olympische Spelen van 1956, 1960 en 1964 werd Beethovens uitvoering al als volkslied gespeeld voor het Duitse Eenheidsteam en in 1972 koos de Raad van Europa de "ode" uit als volkslied. In 1985 werd het door de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie uitgekozen als officieel volkslied van de Europese Unie.

Oorspronkelijke versie 

De oorspronkelijke versie uit 1785 van Friedrich Schiller luidt echter zo:

Wijziging 

In 1803 wijzigde hij de eerste strofe:

Externe links 
Geschiedenis van de Ode
Pagina van de EU over de Europese hymne

Duitstalig gedicht
Werk van Friedrich Schiller
Symbool van de Europese Unie
Ludwig van Beethoven
Nummer van Difference